Скалозуб:

 Скалозуб — один из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».
 Скалозуб, Семён (ум. 1600) — украинский кошевой атаман, гетман Украины в 1599 году.